Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011 проходили в рамках Туру WTA 2011.

Ана Іванович була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Анабель Медіну Гаррігес 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Маріон Бартолі (чвертьфінал)
 Пен Шуай (1-ше коло)
 Сабіне Лісіцкі (півфінал, ritiro)
 Роберта Вінчі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Посилання 

Commonwealth Bank Tournament of Champions